Nobeoka (延岡) je grad u Japanu u prefekturi Mijazaki. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 130.704 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 130.704 stanovnika.

Vanjske poveznice 

Gradovi u Japanu